Stoilow oder Stoilov () ist der Familienname folgender Personen:

 Aleks Stoilow (* 2000), bulgarischer Eishockeyspieler
 Aleksandar Stoilow (1810–1891), bulgarischer Politiker und Aufklärer, siehe Alexander Exarch
 Janaki Stoilow (* 1958), bulgarischer Politiker
 Konstantin Stoilow (1853–1901), bulgarischer Politiker und zweimaliger Ministerpräsident
 Petr Stoilov (* 1975), tschechischer Fußballspieler
 Simion Stoilow (1887–1961), rumänischer Mathematiker
 Stanimir Stoilow (* 1967), bulgarischer Fußballtrainer
 Stojanče Stoilov (* 1987), nordmazedonischer Handballspieler
 Stojtscho Stoilow (* 1971), bulgarischer Fußballspieler